Moviment Llibertari de Resistència, moviment anarquista espanyol
 Moviment Liberal Rodista, partit polític històric d'Hondures
 Regressió lineal múltiple (del seu nom en anglès Multiple Linear Regression), modalitat de la regressió lineal que treballa amb diverses variables independents